Jalloh ist der Familienname folgender Personen:

 Alpha Jalloh (* 1993), sierra-leonisch-US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Bunturabie Jalloh (* 1998), sierra-leonische Schwimmerin
 Mohamed Juldeh Jalloh (* 1970), sierra-leonischer Politiker, Vizepräsident
 Oury Jalloh (1969–2005), sierra-leonischer Asylbewerber, der während eines Brandes in einer Zelle des Polizeireviers Dessau in Sachsen-Anhalt ums Leben kam